Myrdal ist der Name folgender

Personen:
 Alva Myrdal (1902–1986), schwedische Soziologin und Nobelpreisträgerin
 Gunnar Myrdal (1898–1987), schwedischer Ökonom und Nobelpreisträger
 Jan Myrdal (1927–2020), schwedischer Schriftsteller
 Rosemarie Myrdal (* 1929), US-amerikanische Politikerin

Orte:
 eine Bahnstation in Norwegen, siehe Myrdal (Norwegen)